Bình Định (provincie), een provincie
 Bình Định (Bình Định), een phường in thị xã An Nhơn, provincie Bình Định,
 Bình Định (Bắc Ninh), een xã in district Lương Tài, provincie Bắc Ninh
 Bình Định (Thái Bình), een xã in district Kiến Xương, provincie Thái Bình
 Bình Định (Vĩnh Phúc), een xã in district Yên Lạc, provincie Vĩnh Phúc
 Bình Định (Bắc Giang), een xóm in xã Lan Giới in district Tân Yên, provincie Bắc Giang